Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2014 były 40 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2012 został po raz dziewiąty z rzędu francuski kierowca Sébastien Loeb startujący samochodem Citroën DS3 WRC, wyprzedzając dwóch Finów Mikko Hirvonena i Jari-Mattiego Latvale. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził dwa zespoły Forda: Ford World Rally Team i M-Sport Ford World Rally Team.

Zmiany 
Od tego sezonu dostawcy opon mogli dostarczać na rajd opony o dwóch rodzajach mieszanki. Dotychczas dozwolona była tylko jedna mieszanka. Zmieniono nazwę systemu SupeRally na Rally 2. Wykorzystanie go na danym rajdzie było uzależnione od decyzji organizatorów rajdu.

Kalendarz 
FIA podała listę 12 rund sezonu 14 kwietnia 2011, natomiast gotowy kalendarz zawierający już 13 rund został opublikowany 3 czerwca 2011. Do kalendarza powróciły Rajd Monte Carlo i Nowej Zelandii, a wypadły z niego rajdy Jordanii i Australii.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców i pilotów w sezonie 2012 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja generalna pilotów

Klasyfikacja generalna konstruktorów 
Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2012 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane przed każdym rajdem.

* Zespół Mini WRC Team prowadzony przez Prodrive stracił status producenta w lutym po tym, jak BMW wycofało swoje wsparcie. Zespół zachował punkty zdobyte podczas rajdu Monte Carlo, jednak dalsze starty nie będą punktowane. Rolę fabrycznego zespołu przejął WRC Team Mini Portugal, który został utworzony z Armindo Araújo World Rally Team oraz Palmeirinha Rally. Punkty zdobyte dotychczas przez te zespoły zostały usunięte, a nowo utworzony fabryczny zespół nie będzie punktował w kolejnych rundach.

Klasyfikacja SWRC kierowcy

Klasyfikacja SWRC piloci

Klasyfikacja PWRC kierowcy

Klasyfikacja PWRC piloci

Klasyfikacja WRC Academy kierowcy 

Uwaga: 1 Liczba w indeksie górnym odnosi się do ilości wygranych odcinków specjalnych i liczbie przyznanych za to dodatkowych punktów

Klasyfikacja WRC Academy piloci

Przypisy 

2012 w sportach motorowych